Blaise Pascal (1623–1662) francia matematikus, fizikus, filozófus
 pascal, mértékegység
 Pascal, programozási nyelv